Люк-ла-Примо́б (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Западный Родез. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12133.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 120 км северо-восточнее Тулузы, в 6 км к юго-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 5544 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 3483 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 2728 были экономически активными, 755 — неактивными (показатель активности — 78,3 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 2728 активных работали 2607 человек (1317 мужчин и 1290 женщин), безработных было 121 (63 мужчины и 58 женщин). Среди 755 неактивных 255 человек были учениками или студентами, 354 — пенсионерами, 146 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон